Lenningen kan syfta på följande platser:

Luxemburg 

 Lenningen, Luxemburg, Grevenmacher, Canton de Remich,

Tyskland 

 Lenningen, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,